

Plaatsen 
 Kazan (stad) - de hoofdstad van Tatarstan
 Het kanaat Kazan
 Het gouvernement Kazan
 Roebin Kazan - een voetbalclub
 Kazan (district) - een buitenwijk van Ankara
 Kazan (rivier) - een rivier in Nunavut
 Kazan (dorp) - een dorp in Doğubeyazıt

Personen 
Hans Kazàn - Nederlands illusionist
Kazan (keizer) - Japans keizer
Elia Kazan - Amerikaans regisseur
Abraham E. Kazan - Amerikaans vakbondsactivist
Lainie Kazan - Amerikaans actrice
Watanabe Kazan - Japans politicus en schilder

Overig 
 Station Moskva Kazanskaja, ofwel Kazanstation
 Kazan (onderzeeër) - een Russische onderzeeboot
 Kazan (boek) - een roman uit 1914 van James Oliver Curwood
 Kazan de Wolfgroep (Scouting vereniging) - Scoutingvereniging uit Middelburg
 Kazan (kookgerei), kookpot uit Centraal-Azië en Rusland

Zie ook 
 Qazan